10582 Harumi – asteroide della fascia principale
 Harumi – nome proprio giapponese 
 Edo Harumi – attore giapponese 
 Harumi Ando – musicista giapponese